Коркма́з — фамилия. Известные носители:
 Коркмаз, Али Исмаил (1994—2013) — турецкий студент, погибший после участия в протестной акции.
 Коркмаз, Бюлент (род. 1968) — турецкий футболист, защитник.
 Коркмаз, Зейнеп (род. 1922) — турецкий лингвист.
 Коркмаз, Инесса Евгеньевна (до 1998 Емелья́нова, в 1998—2002 Саргся́н; род. 1975) — советская, российская и азербайджанская волейболистка, член сборных СССР и России.
 Коркмаз, Махсум (род. 1968) — курдский революционер.
 Коркмаз, Фуркан (род. 1997) — турецкий баскетболист.
 Коркмаз, Эгемен (род. 1982) — турецкий футболист, играющий на позиции защитника.
 Коркмаз, Юмит (род. 1985) — австрийский футболист турецкого происхождения, полузащитник.

См. также 
 Крокмаз